Seahawk oder Sea Hawk (englisch für Fischadler) bezeichnet:

Sportmannschaften
 Bremerhaven Seahawks, deutsches American-Football-Team
 Geneva Seahawks, Schweizer American-Football-Team
 Miami Seahawks, US-amerikanisches American-Football-Team
 Seahawks Gdynia, polnisches American-Football-Team 
 Seattle Seahawks, US-amerikanisches American-Football-Team
 Seattle Seahawks (Eishockey), ehemalige US-amerikanische Eishockey-Mannschaft

Luftfahrzeuge
 Curtiss F7C Seahawk, US-amerikanischer Jagdeinsitzer
 Custiss SC Seahawk, US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug
 Hawker Sea Hawk, ein britisches Kampfflugzeug
 Sikorsky SH-60 Seahawk, bordgestützter Kampfhubschrauber